Hermann Würth ist der Name folgender Personen:

* Hermann Würth (Bildhauer) (1880–1953), Schweizer Bildhauer 
 Hermann Würth (Unternehmer) (1892–nach 1972), deutscher Unternehmer